Жељка може бити:
 Жељка (име), лично име
 Жељка (животиња), покрајински назив за корњаче